2002 Голяма награда на Унгария е 17-о за Голямата награда на Унгария и тринадесети кръг от Сезон 2002 във Формула 1, който се провежда на 18 август 2002, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Класиране

Състезание

Бележки 
 Лидери по време на състезанието:
 Рубенс Барикело – 76 обиколки (1 – 32, 34 – 77);
 Ралф Шумахер – 1 обиколка (33).
 Първо състезание за Антъни Дейвидсън;
 Това е последният път, когато Голямата награда на Унгария е с дължина 77 обиколки. От следващата година състезанието е 70 обиколки.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария